Kimball Cho est un personnage de la série télévisée américaine Mentalist. Il est interprété par l'acteur Tim Kang.

Biographie

Avant le CBI 
Les parents de Cho sont coréens et il maîtrise parfaitement la langue coréenne. 

Avant de rejoindre le CBI, Cho a vécu plusieurs expériences. Il faisait partie d'un gang appelé Avon Park Playboys, et était un ambitieux joueur de baseball et un membre des Forces spéciales des États-Unis. On le surnommait Iceman lorsqu'il était membre des Playboys. À l'âge de 14 ans, il vole une voiture mais il n'en profite pas beaucoup. Il a eu une dispute avec le leader de son gang, KS, et lui tire une balle dans l'épaule. Quelques semaines après sa séparation de son gang, il rejoint les Forces Spéciales.

Au CBI 
Cho est bien respecté au sein de son équipe, il essaye toujours d'aider surtout lorsque Patrick Jane a des problèmes. Il obtient temporairement le poste de chef de son équipe après que Lisbon a manqué de respect à LaRoche. Il propose toutefois à Lisbon de la laisser superviser l'enquête ce qu'elle refuse.

Dans un épisode de la  troisième saison, Cho est dans une situation difficile. En effet, Rigsby qui a menti à la police pour donner un alibi à son père, a mentionné Cho pour confirmer ses dires. Contre son gré, il accepte de couvrir son collègue et déclare ainsi qu'il s'agit de son premier mensonge depuis qu'il a rejoint la police. 

Cho a une petite amie, Elise Chaye.

Il évite de boire de l'alcool et refuse à chaque fois qu'on lui en propose. Dans la plupart des épisodes, c'est lui qui arrête et interroge les suspects, accompagné de Rigsby.

Au FBI 
À partir de la  sixième saison, le CBI ayant été démantelé par l'agent superviseur Dennis Abbott du FBI, Cho entame la formation pour devenir agent au FBI et la finit avant que Jane et Lisbon ne rejoignent le FBI. C'est d'ailleurs Cho qui accueille Jane à son retour dans le hall du FBI d'Austin.

Personnalité 
Cho a un caractère froid et distant. Ami et confident de Rigsby, il aide souvent Patrick Jane, quoi qu'il lui en coûte, et malgré les interdictions de Lisbon.

Relations 
Cho ne montre pas ses sentiments, ce qui peut nous faire penser qu'il n'est pas très proche de ses collègues. Mais en réalité, il considère Rigsby, Van Pelt, Jane et Lisbon comme de véritables amis. Il leur fait pleinement confiance.

Durant la quatrième saison, il rencontre Summer, une prostituée, qui essaye toujours de le séduire. Il l'embauche pour lui recueillir certaines informations utiles à l'enquête. Il lui révèle plus tard les sentiments qu'il a pour elle.

Cependant, leur histoire ne durera pas longtemps : Cho découvre que Summer fréquente encore des dealers et se drogue. Ils décident alors de mettre un terme à leur relation. Summer reprend l'université et va vivre chez sa sœur à Seattle.

Notes et références

Articles connexes 
 Mentalist
 Tim Kang

Personnage de fiction américain
Personnage de Mentalist
Policier de fiction